Дми́трий Дми́триев: Дмитриев, Дмитрий Александрович (род. 1975) — российский игрок в мини-футбол.
 Дмитриев, Дмитрий Георгиевич (род. 1956) — советский легкоатлет, тренер по лёгкой атлетике.
 Дмитриев, Дмитрий Германович (род. 1967) — российский гобоист.
 Дмитриев, Дмитрий Дмитриевич (род. 1962) — советский и российский хоккеист и тренер.
 Дмитриев, Дмитрий Матвеевич (1901—1939) — деятель ГПУ/НКВД СССР, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Дмитриев, Дмитрий Савватиевич (1848—1915) — русский писатель и драматург.
 Дмитриев, Дмитрий (род. 1988) — белорусский футбольный судья.
 Дмитриев, Дмитрий (род. 1982) — эстонский политик, депутат Рийгикогу.